Prysock ist der Familienname von:
 Arthur Prysock (1929–1997), US-amerikanischer R&B-Sänger
 Red Prysock (1926–1993), US-amerikanischer R&B-Musiker